Pushback (migratie)
Pushback (vliegtuig)